Czesław Kołodyński – polski lekarz, rzeźbiarz
 Czesław Kołodyński (1941-2014) – polski lekkoatleta